Gem — це сучасний графічний ігровий рушій, що динамічно розвивається, від українських розробників Best Way, представляє потужну платформу для розробки ігор з видом від третьої особи.

Ігровий рушій Gem2 

Gem2 від українських розробників Best Way є базою для створення ігор з видом від третьої особи в жанрі тактичної RTS, відомий в СНД і Західній Європі завдяки серії ігор У тилу ворога 2 (Faces of War), В тилу ворога 2. Брати по зброї, В тилу ворога 2. Лис пустелі (Men of War) і Чорні бушлати (Men of War: Red Tide). В даний момент Best Way надає можливість ліцензування Gem2. На фінальній стадії розробки знаходяться ігри У тилу ворога 2: Штурм (розробник DMS) і Диверсанти: В'єтнам (розробник 1С-СофтКлаб). Документація Gem2 доступна на трьох мовах: російська, англійська та німецька. Не дивлячись на те, що в роботі вже третє покоління рушія (Gem3), компанія Best Way продовжує технічну підтримку ігор на базі Gem2.

Інструментарій, доступний разом з ліцензією:
 Редактор спецефектів
 Редактор поверхні землі
 Редактор оточення і погоди
 Широкий спектр засобів налагодження
 Інструмент для створення внутрішньоігрових роликів
 Інструмент для перевірки і налагодження програвання нових анімацій юнітів безпосередньо в грі
 Редактор breed, який дозволяє створювати власні типи юнітов, їх інвентар, озброєння і амуніції
 Потужний редактор для скриптування ігрових рівнів, що дозволяє збирати скрипти з базових елементів (умов і команд) і швидко, шляхом натискання однієї кнопки «Start», протестувати результат
 Плагін для експорту моделей і анімацій з 3D Studio Max в гру
 Широкі можливості для модифікування готової гри, що дасть істотну підтримку активній частині спільноти

Основні особливості ігор на базі Gem2

Реалістична фізика. Всі об'єкти взаємодіють один з одним за законами фізики, з урахуванням маси, швидкості та енергії взаємодіючих об'єктів. Кожен предмет (наприклад, будівлі) можуть бути повністю зруйновані, а падаючими уламками може вбити що знаходяться поруч юнітів. Кожен об'єкт на карті, навіть його уламки, можна використовувати як укриття.

Деталізована реалістична система пробивання броні. Техніка не має лайфбаров, а моделюється на основі прототипів, з урахуванням реальних ТТХ. При рассчете результату взаємодії снаряда і броні, враховується тип снаряда, його каллібр, потужність гармати, швидкість снаряда в момент взаімодейтсвіе, товщина броні і її нахил, відстань до цілі, перешкоди на шляху (стіни будинків, вікна та інші пробивані об'єкти зменшують швидкість летить снаряда, а отже, зменшують ймовірність пробиття броні). Кулі та снаряди рикошетять під великими кутами взаємодії.

Потужний AI. Кожен актор має власний AI, незалежно від інших вирішує, коли йому нападати, відступати, звертатися по допомогу до союзників, ховатися в укриття або просто тікати від ворогів. Кожен актор має інстинктом самозбереження, зором, слухом і мораллю.
Кожен актор має інвентар, в якому знаходиться зброя і необхідні витратні одиниці (патрони, гранати, аптечки та інше).
Моделювання навичок володіння різними видами зброї для кожного типу акторів окремо.
Реалістична модель поля зору для кожного типу акторів.
Пряме управління — функція, яка дозволяє самому грати будь-яким юнітом, контролювати пересування, спорядження, вибір боєприпасів та інше, що перетворює гру в екшен з виглядом від третьої особи.
Потужний мережевий код, що підтримує до 16 гравців при грі через інтернет або локальну мережу.
Підтримка внутріігрового лобі і рейтингової системи, заснованої на системі ELO, яка використовується в турнірах. (GameSpy)
Підтримка NAT, що дає можливість створювати хост гравцям, які не мають виділеного IP. (GameSpy)
Режим спільного проходження синглових місій.
Підтримка онлайн-захисту, яка дозволяє грати через інтернет тільки власникам ліцензійної версії гри. (GameSpy)
Підтримка модів і користувальницьких карт.

Особливості ігрових об'єктів

Набори перемикаються тексмодов, що дозволяє змінювати зовнішній вигляд моделей одним кліком миші
Можливість видозмінювати техніку завдяки дрібним деталям (троси, мішки та інше), які кріпляться до основної моделі, і можуть підставлятися випадково або призначатися дизайнером рівня для кожної одиниці окремо
Кожній одиниці техніки можна присвоїти номер (вручну або випадковим чином), який відображається поверх основної текстури
Візуальна модель пошкоджень, яка показує пошкоджені елементи техніки і виводить пояснювальні написи при ушкодженнях.
Усі будівлі складаються з частин, кожна з яких може бути замінена на альтернативну, з іншим зовнішнім виглядом. Будь-яку частину будови можна відключити, імітуючи зруйновані будівлі
Автоматичне приховування дахів будівель, коли в них заходить гравець. Налаштовується в окремому редакторі.
Для об'єктів підтримується Normal, specular, bump, ligthmap, environment
Для сутностей реалізована система рівнів деталізації(LOD), що дозволяє задавати клас деталізації, відповідно до якого за відстанню від камери можуть переключатися (або відключатися) мешевие види, відключається перехресне затінення та / або відключається тінь від об'єкта

Особливі функції редактора ландшафту

Сітку полігонів ландшафту можна дробити або укрупнювати, тим самим підвищуючи деталізацію або продуктивність відповідно
Текстура ландшафту можуть бути довільного розміру, залежно від вимог до деталізації землі і продуктивності
Інструмент додавання/видалення полігонів ландшафту, дозволяє швидко і в реальному часі збільшувати або зменшувати початкові розміри карти
Редактор висот, який дозволяє в реальному часі редагувати вигини поверхні землі (робити гори, пагорби і низини)
Імітація різних типів територій (камінь, болото, сніг, лід, дорога), необхідні для відображення та правильного взаємодії поверхні землі з ігровими об'єктами
Доступний інструмент, який автоматично приводить у відповідність тип території, в залежності від текстур нанесених на карту
Інструменти для підфарбовування в будь-які кольори вертекс сітки землі та об'єктів карти
Інструмент для зафарбовування поверхні землі динамічної травою, плавно з'являється в деякому радіусі від камери. Для цього використовуються набори, складені з моделей трави \ квітів \ дрібного чагарнику
Вільний вибір та редагування рівня води на будь-якому етапі створення ігрового рівня

Ігровий рушій Gem3 

GEM 3 дозволяє серйозно спростити працю програмістів і художників. Головна мета технології — передати процес створення контенту в руки творчих людей, забезпечити її візуальну простоту і мінімізувати участь кодерів в створенні ігор. Програмістам, в свою чергу, надається модульна і розширювана базова технологія, необхідна для побудови і тестування ігор будь-якого жанру.

Купуючи ліцензію Gem3, ви отримуєте все необхідне, щоб приступити до розробки прототипу гри: Фізичний рушій;
Мультимедійні можливості (підтримка openAL);
2д і 3д геометричні бібліотеки;
Бібліотеки для роботи з мережею;
Редактор рівнів
Компонентна структура об'єктів GEM3 дозволяє необмежено нарощувати їх функціональність, допускаючи будь-які комбінації властивостей
Гнучка модульна архітектура дозволяє в широких межах модифікувати структуру і функції рушія, вносячи зміни тільки в користувальницький код
Вбудований редактор може бути доопрацьований з урахуванням специфічних особливостей продукту за рахунок створення власних розширень

Вбудована підтримка сторонніх бібліотек (вимагають окремі ліцензії): Miles Sound System. Мультимедійна бібліотека з багатою функціональністю
GameSpy. Глобальна система реєстрації ігрових серверів
Графічні можливості

Графічна система розрахований на роботу з DX9-відеокартою (необхідна наявність апаратної підтримки шейдеров версії 2.0 або вище). Візуалізуються об'єкти можуть бути наступних видів:
 Ландшафт — створюється засобами вбудованого редактора
Полігональні меші та матеріали. Підтримуються повністю непрозорі об'єкти (blend none), об'єкти з однобітний текстурної прозорістю (blend test), а так само різні типи напівпрозорості (blend add, blend blend, blend sub). Підтримуються такі типи матеріалів як normal mapping, specular lighting, environment mapping, змішування по альфі або модуляція двох текстур. Гнучка система дозволяє легко створювати власні матеріали
Спрайт з різною орієнтацією: горизонтальні, billboard, trace (фіксація осі обертання)
Декали на геометрії ландшафту та/або інших полігональних видів
Системи частинок — потужний рушій, з можливістю розширення на рівні користувача коду
Підтримується кілька рівнів відтворення тіней в залежності від вимог до продуктивності: статичні спрайтові тіні, динамічні тіні на ландшафті, динамічні тіні на ландшафті і на об'єктах. Як оптимізації дозволу тіньового буфера застосовується трапецієподібна корекція
Для відтворення води застосовується спеціальний матеріал, що підтримує bump-mapped evnironment mapping. Реалізована технологія відображення сцени в реальному часі на поверхні води. Для відображення неба використовується cubemap. Ефекти погоди: сніг, дощ, піщана буря, спалахи блискавки, вітер (впливає на рослини і спецефекти), настройки кольору і напрями основного джерела освітлення. Ефект постобробки bloom (замилювання зображення)
Освітлення сцени реалізовано основновним джерелом освітлення (паралельний, задає розсіяне освітлення і основне дифузне) і динамічним освітленням (дифузні точкові і конусні джерела освітлення, кількість обмежено тільки продуктивністю системи)
Для сутностей реалізована система рівнів деталізації (LOD), що дозволяє задавати клас деталізації, відповідно до якого за відстанню від камери можуть переключатися (або відключатися) мешевие види, відключається перехресне затінення та / або відключається тінь від об'єкта
Можливості редактора

Редактор працює за принципом «що бачиш на екрані, то і отримаєш в результаті» і виступає в ролі сполучної ланки між програмами на зразок 3D Studio Max і фінальним ігровим продуктом. Надає візуальні можливості для розміщення та редагування ігрових об'єктів, об'єктів «інвентор», вузлових точок для шляхів AI і джерел світла, які показуються в реальному часі з усіма візуальними пост ефектами (Ambient Occlusion, Smooth & Depth of Field, Color correction, Glow-Lensflare, Refraction, Soft intersection та інші)
Зручний спосіб зберігання об'єктів ігрового рівня в шарах. Завдяки цьому над одним рівнем можуть працювати кілька людей незалежно один від одного, кожен у своєму шарі
Вбудовані редактори спеціальних об'єктів:

 Clipper Редактор для роботи з обмежувачами карт
 Waypoint Редактор для роботи з опорними точками та завдання шляхів руху для персонажів
 Area Редактор для роботи з зонами
 Light Редактор для роботи з джерелами світла
 Sound Редактор для роботи з джерелами звуків
 Planting дозволяє створювати пресети з об'єктів і швидко наповнювати великі території (луг, ліс, гірський масив)

Редактор дозволяє працювати із земною поверхнею в реальному часі — підтримує вибіркову тесселяцию, зміна висот і текстурування (змішування текстур за технологією мультитекстурирования). Полігональна сітка ландшафту регулярна з кількома рівнями тесселяції. Реалізована технологія «вирізування» полігонів ландшафту опуклими замкнутими контурами у вертикальній проєкції (для воронок, окопів, шахт тощо)
GEM 3 Editor включає в себе інструмент під назвою Scheme File Editor — візуальний редактор сценаріїв і матеріалів. Дозволяє дизайнерам створювати складні інтерактивні сценарії, ставити завдання перед гравцем, задавати гнучку реакцію на ігрові тригери і вставляти інтерактивні ролики. За допомогою змішування кольору, альфа-каналів, координатних даних і базових компонентів дизайнери можуть створювати нові матеріали, інтерактивно реагують на освітлення сцени. Основна перевага — користувач може не мати знань в області скриптинга і програмування
GEM 3 Editor пропонує найпотужніші засоби для пошуку, перегляду і організації Ассет будь-якого типу
GEM 3 Editor включає в себе вбудований редактор для створення різних декалей, погодних ефектів і спецефектів. Спецефект створюється шляхом комбінації і параметричної настройки стандартних модулів. В будь-який момент можна подивитися, як буде виглядати спецефект
В GEM 3 вбудований редактор оточення, який дозволяє настроювати наступні параметри: глобальне освітлення, небо, туман по відстані від камери, вітер, параметри погоди, різні візуальні ефекти (smooth & depth of field, color correction, glow, contour, lens flare). Кожен набір параметрів зберігається під своїм ім'ям
Безпосередньо в редакторі можна протестувати результати роботи в будь-який момент часу через «Simulation start»
GEM Editor 3 включає в себе всі досягнення сучасних редакторів ігрового контенту: багаторівневу скасування дій, drag-and-drop, copy-paste, гарячі клавіші і керування вікнами
Вбудовані режими налагодження: — Debugger — вікно настройки відображення налагоджувальних процесів (ці процеси визначаються програмістами і можуть використовуватися для виводу будь-якої статистичної інформації, або для моніторингу роботи тих чи інших систем). Вікно, в якому настроюється відображення шарів ігровий сцени. Використовується для пошуку можливих помилок в коді візуалізації. — Profiler — дозволяє відображати в реальному часі результати вимірів продуктивності. У вікні налаштувань задаються параметри графічної візуалізації (наприклад, амплітуда)ф, а також дані, які відображатимуться на графіках
Переваги використання Gem3
Гнучка модульна архітектура дозволяє в широких межах модифікувати структуру і функції рушія, вносячи зміни тільки в користувальницький код
Компонентна структура об'єктів Gem (таких як сцена, сутність, рендер-граф) дозволяє необмежено нарощувати їх функціональність, допускаючи будь-які комбінації властивостей
Вбудований редактор може бути доопрацьований з урахуванням специфічних особливостей продукту за рахунок створення власних розширень
Кросплатформені можливості: PC Windows x86 і x64. В процесі портування на Xbox-360, використання можливостей DirectX 10, 11 (при повній сумісності з DirectX 9), портування базових компонентів рушія під Linux

Список ігор, які використовують Gem

Примітки

Джерела 
 www.bestway.com.ua